ISG steht für:
 Iliosakralgelenk, gelenkige Verbindung zwischen dem Kreuzbein und dem Darmbein
 Immobilien- und Standortgemeinschaft, Programm zur Attraktivitätssteigerung eines Stadtteils oder einer Gegend
 Industrielle Steuerungstechnik GmbH, ein Software- und Technologieunternehmen im Bereich industrieller Steuerungs- und Automatisierungstechnik
 InfraServ Gendorf, Dienstleister in Burgkirchen a. d. Alz
 Innerstädtisches Gymnasium Rostock, ein Gymnasium in Rostock
 Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik, ein unabhängiges, privates Wirtschafts- und Sozialforschungsinstitut, Sitz in Köln
 Institut für Stadtgeschichte, vormals Stadtarchiv Frankfurt am Main
 Integrierter Startergenerator, sind elektrische Maschinen, die die Funktion des Anlassers und Generatoren bei Kraftfahrzeugen vereinen und auf der Kurbelwelle integriert werden.
 Internationale Lenkungsgruppe für den Kosovo (englisch: International Steering Group for Kosovo), war eine aus 25 Staaten bestehende Organisation, die den Statusprozess des Kosovo überwachte
 Internationale Schlafwagen-Gesellschaft, deutschsprachige Bezeichnung der Compagnie Internationale des Wagons-Lits
 Internationales Sportgesetz (Motorsport), bildet die Rahmenbedingungen des Motorsports ab
 Internationales Städteforum Graz, eine Vereinigung zum Studium von Problemen der Urbanistik und des Denkmalschutzes

isg steht für:
 Irische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

ISG